Thüringer Landtag steht für:

 Thüringer Landtag, Landtag des Landes Thüringen bzw. des Freistaates Thüringen in der Bundesrepublik Deutschland
 Thüringer Landtag (Weimarer Republik), Landtag des Landes Thüringen in der Weimarer Republik
 Thüringer Landtag (1946–1952), Landtag des Landes Thüringen in der SBZ bzw. DDR